

Persone
 Giraldi – famiglia storica fiorentina, poi diventata Pecori Giraldi
 Bob Giraldi (1939) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Bruno Giraldi (1907-1990) – calciatore italiano, di ruolo mediano
 Dez Giraldi, propr. Dezmon Wallace Giraldi (1986) – ex calciatore australiano
 Franco Giraldi (1931) – regista, sceneggiatore e critico cinematografico italiano
 Lilio Gregorio Giraldi (1479-1552) – umanista italiano
 Giambattista Giraldi Cinzio (1504-1573) – letterato, poeta e drammaturgo italiano
 Giovanni Giraldi (1915-2014) – filosofo, filologo, accademico e scrittore italiano
 Giuseppe Giraldi (1848-1901) – botanico e religioso italiano
 Guglielmo Giraldi (XV secolo) – miniatore italiano
 Guglielmo Pecori Giraldi (1856-1941) – militare italiano
 Roberto Giraldi, noto con lo pseudonimo di Castellina (1920-2000) – fisarmonicista italiano
 Stefano Giraldi (1968) – ex ciclista su strada italiano

Personaggi immaginari
 Nico Giraldi – personaggio cinematografico impersonato dall'attore Tomás Milián

Altro
 Lungarno Pecori Giraldi – tratto della sponda nord dei lungarni fiorentini
 Torre dei Giraldi o Casa Giraldi – edificio storico di Firenze
 Via de' Giraldi – strada del centro storico di Firenze

Pagine correlate
Girardi